Die Gambrinus Liga 2008/09 war die 16. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie fand vom 2. August 2008 bis 30. Mai 2009 mit einer Winterpause vom 1. Dezember 2008 bis 20. Februar 2009 statt.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Titelverteidiger Slavia Prag gewann zum dritten Mal die tschechische Meisterschaft. Slavia nahm, wie der Zweitplatzierte Sparta, an der Champions League teil. Pokalsieger FK Teplice, SK Sigma Olmütz und Slovan Liberec qualifizierten sich für die Europa League.

FC Tescoma Zlín und FK Viktoria Žižkov stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Slavia Prag 

* Matej Krajčík (15/–) und Mickaël Tavares (14/1) haben den Verein während der Saison verlassen.
* Zu den 53 Torschützen von Slavia kommen noch vier Eigentor hinzu.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09